Kumba, une ville du Cameroun
 Kumba, un genre de poissons de la famille des Macrouridae, (sous-famille des Macrourinae)
 Kumba, un groupe d'extraction de minerais de fer ( mondial en 2008).
 Kumba, un parcours de montagnes russes du parc Busch Gardens Tampa
 Kumba Ialá (également orthographié Kumba Yala) (1953-2014), un homme politique et ancien président de Guinée-Bissau.
 Nunu Kumba, une wereda d'Éthiopie

Notes et références